Бломе:

 Бломе — населённый пункт в Смилтенском крае Латвии
 Бломе, Курт (1894—1969) — немецкий врач.